San Francesco in estasi – affresco di Assisi attribuito a Giotto
San Francesco in estasi – dipinto di Caravaggio
San Francesco in estasi – dipinto di Giovanni Bellini
San Francesco in estasi – dipinto di Guido Reni
San Francesco in estasi – dipinto di El Greco
San Francesco in estasi – dipinto di Francisco de Zurbarán, Monaco di Baviera 
San Francesco in estasi – dipinto di Francisco de Zurbarán, Città del Messico